Бучче́лла () — італійське прізвище. Відомі носії:

Прізвища 
 Марія Грація Буччелла — італійська акторка.
  — італійський медик XVI століття, звинувачений у єресі.

Інше 
  — частина італійського муніципалітету Віджевано.

Італійські прізвища